Защита свидетелей — в юриспруденции, совокупность мер по обеспечению безопасности свидетелей.
 Защита свидетелей (фильм) — американский фильм 1999 года.
 Защита свидетелей (телесериал) — российский сериал 2011 года.